Ljubomir peut désigner :
 Ljubomir, un prénom slave ;
 Šćenica Ljubomir, un village de Bosnie-Herzégovine, situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Vrpolje Ljubomir, un village de Bosnie-Herzégovine, situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.